Dans la mythologie grecque, Lysithéa ou Lysithée est :
 une Océanide que Zeus aima ;
 un autre nom de Sémélé, mère de Dionysos par Zeus ;
 une fille du dieu fleuve Événos, mère d'Hélénos par Zeus
 En astronomie, elle a donné son nom à :
 Lysithéa, un des satellites naturels de la planète Jupiter.
Dans les médias, Lysithéa est :
un personnage jouable de Fire Emblem: Three Houses.